Серге́й Фила́тов:
 Филатов, Сергей Александрович (род. 1936) — руководитель Администрации президента Российской Федерации.
 Филатов, Сергей Борисович (род. 1951) — российский религиовед и социолог религии.
 Филатов, Сергей Вячеславович (род. 1977) — художник в сфере изобразительного искусства и звука, музыкант.
 Филатов, Сергей Иванович (1926—1997) — олимпийский чемпион по конному спорту (выездка).